Berber bezeichnet:
 Berber, Oberbegriff für eine Reihe von Gemeinschaften in Nordafrika
 Berber (Pferd), eine der ältesten Pferderassen
 Berber (Wohnungsloser), Angehöriger sozial organisierter Gruppen auf der Straße lebender Menschen
 Berber, alternative Schreibweise der Stadt Barbar (Sudan)
 Berber, eine Kartoffelsorte

Berber ist der Familienname folgender Personen:
 Ady Berber (1913–1966), österreichischer Catcher und Schauspieler
 Anita Berber (1899–1928), deutsche Tänzerin, Schauspielerin und Selbstdarstellerin
 Felix Berber (1871–1930), deutscher Violinist
 Friedrich Berber (1898–1984; oft auch Fritz Berber), nationalsozialistischer Völkerrechtler und Staatsphilosoph
 Harry Berber (1886–1972), deutscher Schauspieler
 İkbal Berber (* 1956), türkisch-deutsche Politikerin (SPD)
 Mersad Berber (1940–2012), jugoslawischer Maler
 Oğuzhan Berber (* 1992), türkischer Fußballspieler
 Onur Berber (* 1987), türkischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Berbersprachen
 Berberaffe
 Berberteppich